

Astronomia
 5340 Burton – asteroide della fascia principale
 Burton – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
Canada
 Burton – capoluogo della Contea di Sunbury, Nuovo Brunswick
Regno Unito
 Burton – parrocchia civile di Chester, Cheshire
 Burton – località di Ellesmere Port and Neston, Cheshire
 Burton – parrocchia civile del Dorset
 Burton-in-Kendal – parrocchia civile del Cumbria
 Burton in Lonsdale – parrocchia civile del North Yorkshire
 Burton on the Wolds – parrocchia civile del Leicestershire
 Burton-on-Yore – parrocchia civile del North Yorkshire
 Burton upon Trent – città dello Staffordshire
 Burton upon Stather – parrocchia civile del Lincolnshire
Stati Uniti d'America
 Burton – census-designated place della Contea di Beaufort, Carolina del Sud
 Burton – città della Contea di Genesee, Michigan
 Burton – villaggio della Contea di Keya Paha, Nebraska
 Burton – villaggio della Contea di Geauga, Ohio
 Burton – città della Contea di Washington, Texas

Persone

Altro 
 Burton – nome proprio di persona inglese maschile
 Burton Snowboards – azienda statunitense produttrice di attrezzatura sportiva

Pagine correlate 
Deonte Burton

Altri progetti